Prin cuvântul Urside se poate înțelege:
 Urside (Ursidae) sau urșii, o familie de mamifere;
 Urside, o ploaie de meteori, cu radiantul în constelația Ursa Mică, activă în a doua jumătate a lunii decembrie.